Gensch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Gensch (* 1950), deutscher Publizist, Kommunikationswissenschaftler, Musikkurator
 Oliver Gensch (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Gensch (* 1944), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Gentsch
 Genc